Le mot d'origine anglophone « flicker » (clignotement) peut désigner :
 En électricité, un anglicisme pour le papillottement, une variation de la tension électrique ;
 En cinéma argentique, un phénomène de battement, caractérisé par un assombrissement périodique de l'image, dû à la différence entre la cadence de prise de vues à  et la fréquence de  du courant alimentant les projecteurs HMI ou les tubes fluorescents. La solution consiste à régler l'obturateur de la caméra sur la position 172°8 au lieu de 180° ou à utiliser des HMI avec des alimentations à découpage. Le phénomène ne se produit pas sous éclairage incandescent.
 Flickr, un site web de partage de photo.
 Flicker, l'album du chanteur Niall Horan.
 Flicker World Tour et Flicker Sessions désignent les tournées du chanteur Niall Horan.

 Tal Flicker, judoka israélien.